Anoia se poate referi la:

 Anoia, comarcă din provincia Barcelona, regiunea Catalonia, Spania
 Anoia, comună din provincia Reggio Calabria, regiunea Calabria, Italia